Tišina est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Tišina, un village situé dans la municipalité de Domaljevac-Šamac, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Tišina, un village situé dans la municipalité de Šamac et dans la République serbe de Bosnie ;
Tišina, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Slovénie
Tišina, une commune du nord-est de la Slovénie, située dans la région du Prekmurje.